Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lu Yen-Hsun e Rainer Schüttler che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Jonas Björkman 7-5, 4-6, 7-6(4).

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Jonas Björkman (finale)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (semifinali)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
 Justin Gimelstob /  Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2005